Луис Мануэль Кастро Касерес (; родился 27 сентября 1995 года, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Эстудиантес».

Клубная карьера 
Кастро — начал профессиональную карьеру в клубе «Монтевидео Уондерерс». 6 декабря 2014 года в матче против «Суд Америка» он дебютировал в уругвайской Примере. 24 сентября 2016 года в поединке против столичного «Насьоналя» Мануэль забил свой первый гол за «Монтевидео Уондерерс». В начале 2019 года Кастро перешёл в аргентинский «Эстудиантес», подписав контракт на 3 года. 29 января в матче против «Велес Сарсфилд» он дебютировал в аргентинской Примере. 18 февраля в поединке против «Архентинос Хуниорс» Мануэль забил свой первый гол за «Эстудиантес».

12 февраля 2020 года Кастро был арендован клубом MLS «Атланта Юнайтед» сроком до конца июня с опцией продления до конца календарного года. За американский клуб он дебютировал 11 марта в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2020 против мексиканской «Америки». 29 июня «Атланта Юнайтед» продлила аренду Кастро до конца года. По окончании сезона 2020 «Атланта Юнайтед» не стала выкупать Кастро.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»